Lukavica, comune della Slovacchia nel distretto di Zvolen (Banská Bystrica)
 Lukavica, comune della Slovacchia nel distretto di Bardejov (Prešov)
 Lukavica, comune della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina facente parte della città di Istočno Sarajevo